Tréko (België), een riviertje in de Belgische provincie Namen, in het stroomgebied van de Samber;
Treko (Indonesië), een dorp op het Indonesische eiland Java.